Каспичан () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 9822 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Вырбяне
 село Златна-Нива
 город Каспичан
 село Каспичан
 село Косово
 село Кюлевча
 село Марково
 село Могила
 город Плиска

Общины Шуменской области